Фаний () е име на римската фамиля Фании:

 Гай Фаний (трибун 184 пр.н.е.), народен трибун 184 пр.н.е.
 Гай Фаний Страбон (консул 161 пр.н.е.), консул 161 пр.н.е.
 Гай Фаний Страбон, писател, военен в Испания 142 пр.н.е.
 Гай Фаний (консул 122 пр.н.е.), оратор, консул 122 пр.н.е.
 Луций Фаний, легат с Гай Флавий Фимбрия в битките срещу Митридат VI 86 пр.н.е.
 Гай Фаний (конник), конник 84 пр.н.е. при Гай Вер
 Гай Фаний (трибун 59 пр.н.е.), народен трибун 59 пр.н.е.
 Фаний, комендант при Гай Касий Лонгин 42 пр.н.е.
 Фаний Цепион, римски конспиратор, ораганизира 23 или 22 пр.н.е. заговор срещу император Август
 Гай Фаний, историк по времето на имп. Нерон
 Фаний Квадрат, поет по времето на Хораций